Onur Cenik (Hagen, 1992. szeptember 24. –) német születésű török labdarúgó, a Karabükspor hátvédje.

További információk 

1992-ben született személyek
Török származású németek
Török labdarúgók
Német labdarúgók
A Borussia Dortmund II labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Hageniek
Élő személyek